Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1985 () — 9-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Фінляндії з 23 грудня 1984 року по 1 січня 1985 року. Фінляндія вже втретє приймала чемпіонат світу, попередні проходили у 1976 (неофіційний) та 1980.

Звання чемпіона світу розігрували вісім збірних за круговою системою.

Група А

Підсумкова таблиця 

Збірна Польщі вибула до Групи В.

Результати

Бомбардири

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Крейг Біллінгтон
Найкращий захисник:  Веса Сало
Найкращий нападник:  Міхал Півонька
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Тімо Легконен
Захисники:  Боббі Доллас —  Михайло Татаринов
Нападники:  Мікко Мякеля —  Міхал Півонька —  Еса Тікканен

Група В 
Матчі відбулись 15-24 березня у Саппоро (Японія), чемпіонат розігрували вісім збірних за круговою системою.

Підсумкова таблиця та результати 

Швейцарія вийшла до Групи А чемпіонату 1986, а Франція вибула до Групи С.

Група С 
Матчі пройшли у Бельгії 22-27 лютого. Формат аналогічний до Групи В.

Болгарія вийшла до Групи В.

A. В таблиці вказана збірна Данії, в той час як на passionhockey.com вказана збірна Нідерландів, що виступала поза конкурсом.

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
1984 у хокеї з шайбою
1985 у хокеї з шайбою
Грудень 1984
Січень 1985
Хокейні змагання у Гельсінкі
Спорт у Турку